Dans la mythologie grecque :
 « Ilion » est l'autre nom de la cité de Troie ;
 « Ilion » est l'autre nom de son fondateur, Ilos fils de Tros.
 En anatomie, l’ilion ou ilium est une partie de l'os iliaque.
 Ilio ou Ílion est le nom d'une municipalité de la mégapole d'Athènes, en Grèce.
 Ilion est une localité des États-Unis (état de New York).
  est un studio d'animation basé à Madrid, en Espagne.